Thomas Bayly ist der Name folgender Personen:
* Thomas Bayly (Politiker) (1775–1829), US-amerikanischer Politiker (Maryland)
 Thomas H. Bayly (1810–1856), US-amerikanischer Politiker
 Thomas M. Bayly (1775–1834), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Thomas Bailey